Rail Raisovich Abdullin (en ruso: Раиль Раисович Абдуллин, nacido el 6 de agosto de 2000 en Kazán, Rusia) es un futbolista ruso que juega en la posición de defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Rusia
Defensas de fútbol
Futbolistas del FC Rubin Kazán
Futbolistas del Neftekhimik Nizhnekamsk
Nacidos en Kazán